Personen die zo heten 
Carel Diederik du Moulin (1727-1793), Nederlands genie-officier
Friedrich Ferdinand Jacob Dumoulin (1776-1845), Pruisisch militair
Jean Dumoulin (1800-1857), Nederlands architect
Franck Dumoulin (1973), Frans schutter
Samuel Dumoulin (1980), Frans wielrenner
Tom Dumoulin (1990), Nederlands wielrenner

overige
Linie van Du Moulin, serie verdedigingswerken in Maastricht, ontworpen door Carel Diederik Dumoulin
Du Moulinkazerne, kazerne tussen Soesterberg en Amersfoort, genoemd naar Carel Diederik Dumoulin